Hagen Melzer (1959-), athlète allemand ; 
 Jacques Melzer (1934-2006), saxophoniste français ;
 Jürgen Melzer (1981-), joueur de tennis autrichien ;
 Manfred Melzer (1944-2018), prélat catholique allemand ;
 Nils Melzer (1970-), juriste suisse universitaire, auteur et praticien dans le domaine du droit international ;
 Richard Melzer (1979-), joueur américain de basket-ball ;
 Walter Melzer (1894-1961), militaire allemand de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Réactif de Melzer, un réactif à base de diiode, d’iodure de potassium, d’hydrate de chloral et d’eau, utilisé en mycologie pour identifier des espèces de champignons